Star Sports refere-se a vários canais de televisão esportivos da Ásia em funcionamento ou extintos de propriedade da The Walt Disney Company:

 Star Sports (Índia)
 Star Sports (Ásia Oriental) 
 Fox Sports Asia, anteriormente ESPN Star Sports. 

Fox Networks Group
The Walt Disney Company
Canais de televisão esportivos
